Hostice (Slowakije)
Hoštice (doorverwijspagina), een aantal gemeenten in Tsjechië